
Termin -{Cis}- ima više značenja.

 "Cis-" je prefiks latinskog porekla sa značenjem "na istoj strani kao":
 U hemiji, cis- se odnosi na cis-trans izomerizam
 U molekularnoj biologiji, cis- se odnosi na cis-delovanje

 Cis-mol, molska lestvica čija je tonika ton cis.
 Cis-dur, durska lestvica čija je tonika ton cis.
 Majkrosoftov programski jezik C#.